Der Dreiband-Weltcup 1995/2 war das zweite UMB-Weltcup-Turnier im zehnten Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 23. bis zum 26. Februar 1995 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in der griechischen Hauptstadt Athen statt. Es war das erste Dreiband-Weltcup-Turnier in Griechenland.

Geschichte 
Nach zwei Finalniederlagen gewann der 20-jährige Spanier Daniel Sánchez sein erstes Weltcup-Turnier. Im Finale bezwang er den Portugiesen Jorge Theriaga, der im niederländischen Dongen gewann, nach 1:2-Satzrückstand noch mit 3:2 Sätzen. Seinen ersten Weltcup-Podiumsplatz erreichte der hoch talentierte Belgier Eddy Merckx. Gute Platzierungen konnten auch die deutschen Teilnehmer verbuchen. Christian Rudolph und Christian Zöllner scheiterten erst im Viertelfinale.

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln.

Turniermodus 
In der Qualifikationsrunde wird auf zwei Gewinnsätze à 15 Punkte im Round Robin gespielt. Die beiden Gruppenbesten qualifizieren sich für das 1/16-Finale. Dazu kommen 14 gesetzte Spieler. Ab dem Hauptwettbewerb (1/16-Finale) werden alle Partien auf drei Gewinnsätze à 15 Punkte gespielt.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 
  Rini van Bracht (Weltmeister)
  John Tijssens (Europameister)

Nach Rangliste
  Daniel Sánchez
  Jorge Theriaga
  Koen Ceulemans
  Andreas Efler
  Leslie Menheer
  Christian Rudolph
  Leon Smolders
  Paul Stroobants
  Egidio Vieira
  Raymond Steylaerts
  Hans Laursen
  Maximo Aguirre

Wildcardspieler (Ausrichter)
 2 Teilnehmer

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

 Spiel um Platz 3

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1995 2
Karambolageveranstaltung 1995
Billardturnier in Athen